Esistono più comuni francesi con questo nome

La Bosse – Doubs
La Bosse – Sarthe